Waldburg (Opper-Oostenrijk)
Graafschap Waldburg
Waldburg (Württemberg)